Propstei steht für:

 Propstei (Kirche), kirchlicher Verwaltungsbereich
 Propstei (Luxemburg), Verwaltungs- und Gerichtsbereich im Herzogtum Luxemburg
 Propsteihof, Wohn- und Amtssitz eines Propstes

geographische Objekte:

 Propstei (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Stadtteil von Zwettl, Niederösterreich
 Propstei (Gemeinde Pölstal), Ortslage von Sankt Oswald, Pölstal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Grube Propstei, Steinkohlengrube am Propsteier Wald, Eschweiler-Aue, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Propst, kirchliches Amt
 Propsteikirche, Ehrentitel für eine Kirche
 Probstei